Fehrenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Fehrenbacher (1895–1965), Benediktinermönch und Abt der Buckfast Abbey in Devon (Großbritannien)
 Daniel Fehrenbacher (* 1979), deutscher Koch
 Don E. Fehrenbacher (1920–1997), US-amerikanischer Historiker
 Hubertus Fehrenbacher (1954–2022), deutscher Schauspieler und Theaterleiter
 Naima Fehrenbacher (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Oliver Fehrenbacher (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler
 Otto Fehrenbacher (* 1955), deutscher Koch

Siehe auch:
 Fehrenbach